Shangcun kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shangcun (socken i Kina, Shanxi), 
 Shangcun (socken i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar